Никола-Козлево () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 8939 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Векилски
 Вылнари
 Каравелово
 Красен-Дол
 Крива-Река
 Никола-Козлево
 Пет-Могили
 Ружица
 Хырсово
 Цани-Гинчево
 Церквица

Общины Шуменской области